Inter-nacionalna liga 2012/13 je prva sezona Inter-nacionalne lige, v kateri so nastopali štiri klubi iz Avstrije in dva iz Slovenije. Prvi naslov prvaka je osvojil klub EHC Bregenzerwald, ki je v finalu premagal HK Slavija.

Sodelujoči klubi

Redni del

Lestvica 
Prva štiri mesta so vodila v končnico.

|- bgcolor="#FFF8DC"
|  EK Zell am See || 30 || 17 || 5 || 0 || 8 || 116 || 93 || +23 || 61
|- bgcolor="#FFF8DC"
|  HK Playboy Slavija || 30 || 12 || 2 || 4 || 12 || 72 || 83 || -11 || 44
|- bgcolor="#FFF8DC"
|  HK Prosports.si Triglav || 30 || 13 || 1 || 3 || 13 || 103 || 100 || +3 || 44
|- bgcolor="#FFF8DC"
|  EHC Bregenzerwald || 30 || 11 || 3 || 3 || 13 || 107 || 97 || +10 || 42
|- bgcolor="#CAE1FF"
|  VEU Feldkirch || 30 || 12 || 1 || 3 || 14 || 83 || 87 || -4 || 41
|- bgcolor="#CAE1FF"
|  EHC Lustenau || 30 || 10 || 3 || 2 || 15 || 90 || 111 || -21 || 38
|}

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica

Viri 
 Redni del
 Končnica

2012
2012 v športu
2013 v športu